Mamadou Samassa ist der Name folgender Personen:

* Mamadou Samassa (Fußballspieler, 1986) (* 1986), französisch-malischer Fußballspieler
 Mamadou Samassa (Fußballspieler, 1990) (* 1990), französisch-malischer Fußballtorwart